Caesar, Cesar eller César kan syfta på:

 CAESAR – ett franskt artillerisystem
 Caesar (datorspel) – ett datorspel från Impressions Games
 Caesar (krater) – en krater på en av Uranus månar
 Caesar (namn) – ett namn även Cesar vilket används vid bokstavering av C
 Caesar (titel) – en titeln
 Caesar III – ett strategispel från 1998
 Caesars – en svensk indierockgrupp tidigare känd som Caesars Palace
 Caesars forum – en byggnad i Rom
 Caesars Palace – ett lyxhotell i Las Vegas
 Césarpriset – ett franskt filmpris
 Caesarsallad – en typ av sallad
 Caesarchiffer – en form av chiffer
 Giulio Cesare in Egitto – en opera av Georg Friedrich Händel från 1724
 Caesar och Ugolín – rollfigurer i Simpsons
 Cesar – ett av Colombias departement

Personer
 Caesar – en diktator av Rom, se Julius Caesar
 Caesar A. Rodney (1772–1824), en amerikansk politiker
 Julia Cæsar (1885–1981), en svensk skådespelerska
 Cesar Millan (1969–), en självlärd hundtränare
 César (skulptör) (1921–1998), en fransk skulptör

Se även
 HMS Caesar – flera fartyg
 Julius Caesar (olika betydelser) – flera 

Mansnamn
Efternamn